Boca — abertura anterior do tubo digestivo dos animais
Boca (náutica) — largura de uma determinada secção transversal de uma embarcação, medida de um bordo ao outro

Clubes de futebol 
Club Atlético Boca Juniors — de Buenos Aires, Argentina
Boca Juniors Football Club — de Belize

Filmes brasileiros 
Boca (1994) — de Walter Avancini e Zalman King
Boca (2010) — de Flavio Frederico

Toponímia 
Boca (Novara) — comuna italiana do Piemonte
La Boca — bairro de Buenos Aires, Argentina

Flórida, Estados Unidos 
Boca Grande — localidade do sudoeste do estado
Boca Grande Key — ilha
Boca Raton — cidade
Boca Del Mar — antiga região censitária
Boca Pointe — antiga região censitária

Ver também
Boça

Desambiguações de topônimos